TDB oder TdB steht als Abkürzung für:

 Tag der Briefmarke, ein internationaler Aktionstag
 Baryzentrische Dynamische Zeit (von frz. Temps Dynamique Barycentrique, engl. Barycentric Dynamical Time), ein astronomisches Zeitsystem
 Trivial Database, ein Datenbanksystem, siehe DBM (Datenbank)

Abkürzung